Die Abkürzung EFL steht für:
 English Football League, englische Fußball Liga
 European Football League, europäischer Wettbewerb im American Football
 Éditions Francis Lefebvre, französischer Fachbuch-Verlag
 Emitter Follower Logic
 Ellwanger Frauen Liste, eine demokratische Frauenpartei in Ostwürttemberg
 Enlightenment Foundation Libraries
 Effective Focal Length (Optik), Abstand der Hauptebene H' zur Brennebene
 den Flughafen Kefalonia auf der gleichnamigen griechischen Insel (IATA-Flughafencode)
 Evaluation funktioneller Leistungsfähigkeit (Medizin, Diagnostik)

Abkürzung